Martin Luther kan syfta på:

 Martin Luther (film) – film från 1953
 Martin Luther College – New Ulm, Minnesota, högskola knuten till Wisconsinsynoden
 Martin Luthers församling – en tidigare församling i Halmstad –2016
 Martin Luthers kyrka – en kyrkobyggnad i stadsdelen Nyhem i Halmstads församling
 Halmstads Martin Luthers distrikt – ett distrikt i Halmstads kommun och Hallands län 2016–
 Martin Luthers stora katekes – ett verk av Martin Luther från 1529
 Martin Luthers lilla katekes – en katekes, skriven av Martin Luther och publicerad 1529
 7100 Martin Luther – en asteroid

Personer
* Martin Luther (1483–1546), tysk kyrkoman och reformator
 Martin Luther King (1929–1968), amerikansk pastor och medborgarrättsledare, vinnare av Nobels fredspris
 Martin Luther King Sr. (1899–1984), amerikansk baptistpastor, far till ovan 
 Martin Luther King III (1957–), amerikansk politisk aktivist, son till Martin Luther King Jr.
 Martin Luther (politiker) (1895–1945), tysk diplomat och nazistisk politiker, känd som deltagare vid Wannseekonferensen

Se även
 Luther (olika betydelser)